dawne gminy:
 gmina Kościeniewicze – gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie
 gmina Kościeniewicze – gmina wiejska, powiat wilejski, woj. nowogródzkie/Ziemia Wileńska/woj. wileńskie